Gellese – abitanti di Gello (Montecatini Val di Cecina)
Gellese – abitanti di Gello (San Giuliano Terme)